Saint-Pierre, St-Pierre nebo St. Pierre francouzsky znamená svatý Petr a může označovat:

místopisné jméno
 Saint-Pierre – hlavní město francouzského zámořského společenství Saint Pierre a Miquelon
 Saint-Pierre (Alpes-de-Haute-Provence) – obec v departementu Alpes-de-Haute-Provence
 Saint-Pierre (Cantal) – obec v departementu Cantal
 Saint-Pierre (Haute-Garonne) – obec v departementu Haute-Garonne
 Saint-Pierre (Jura) – obec v departementu Jura
 Saint-Pierre (Marne) – obec v departementu Marne
 Saint-Pierre (Bas-Rhin) – obec v departementu Bas-Rhin
 Saint-Pierre (Martinique) – obec v departementu Martinique
 Saint-Pierre (La Réunion) – obec v departementu Réunion

příjmení osob
 Saint-Pierre (příjmení) – francouzské příjmení

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno